Vino peut correspondre à plusieurs choses :

Vin 
 Vino signifie en italien « Vin », on le retrouve ainsi dans des noms associés aux vins
 Vino cotto
 Vino santo
 Vino župa Aleksandrovac, une entreprise agroalimentaire serbe,
 Plusieurs commune le long de la Strada del vino dans le Tyrol du Sud
 Appiano sulla Strada del Vino
 Caldaro sulla Strada del Vino, une commune dans le Trentin-Haut-Adige,
 Cortaccia sulla Strada del Vino,
 Cortina sulla Strada del Vino
 Magrè sulla Strada del Vino, une commune dans le
 Termeno sulla Strada del Vino, une commune dans le Trentin-Haut-Adige,

Informatique 
 Vino : logiciel serveur du protocole de contrôle à distance VNC pour environnement GNOME.

Autres 
 Vino est le surnom parfois donné au coureur cycliste Alexandre Vinokourov et au basketteur Kobe Bryant